Karlsbotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karlsbotjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna, 672090-148367), sjö i Falu kommun,  (5,91 ha)
Karlsbotjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna, 672607-148147), sjö i Falu kommun,  (5,83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn